Chris Jackson (hockeyer), Iers hockeyer
 Chris Jackson (1970), Nieuw-Zeelands voetballer
 Chris Jackson (1973), Schots voetballer
 Mahmoud Abdul-Rauf, een Amerikaans basketballer geboren als Chris Jackson, Amerikaans basketballer
 Chris Jackson (PBA), basketballer in de PBA